
Der BMW 1er ist eine Modellreihe der Kompaktklasse des Herstellers BMW.

Der BMW 1er ging aus dem BMW Compact hervor, den es von Frühjahr 1994 bis Herbst 2004 als Teil der BMW-3er-Reihe gab.

Bisher gab es folgende Modellreihen des BMW 1er:
 BMW E87 (erste Generation, 2004–2013)
 BMW F20 (zweite Generation, 2011–2019)
 BMW F52 (Stufenheck, seit 2017)
 BMW F40 (dritte Generation, seit 2019)

Die Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2004 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 890.871 BMW 1er neu zugelassen worden. Mit 75.621 Einheiten war 2008 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Zeitleiste der Modellvarianten des BMW 1er

Weblinks 

 Offizielle Website des BMW 1er
 Archiv-Seite für BMW-Modelle

Einzelnachweise 

1er
Pkw-Modell
Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine
Coupé
Cabriolet